El término Villarmayor puede hacer referencia a:

Villarmayor, un municipio de la provincia de La Coruña, en Galicia, España; o
Villarmayor, un municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España.